Лози́на-Лози́нский — фамилия. Известные носители: Лозина-Лозинский, Алексей Константинович (1886—1916) — русский поэт и прозаик, переводчик, драматург, критик.
 Лозина-Лозинский, Владимир Константинович (1885—1937) — протоиерей. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.
 Лозина-Лозинский, Михаил Александрович (1865—?) — юрист, пермский губернатор в 1914—1917 годах.

См. также 
 Лозино-Лозинский, Глеб Евгеньевич (1909—2001) — разработчик советской авиационно-космической техники, Герой Социалистического Труда.